Чемпіонат світу з дартсу PDC () — щорічний турнір з дартсу, організований Професійною Корпорацією Дартсу. Проходить із 1994 року. В даний час турнір спонсорує букмекерська контора «William Hill». Змагання проходять в Александра Пелес (Лондон, Англія). Перші 14 років існування турніру змагання проходили в Circus Tavern (Парфліт, Англія).

Історія

Спонсори

Місця проведення

Результати і статистика

Посилання 
 World Championship page on the PDC website 
 PDC World Darts Championship on Darts database

Примітки